notweg (weg), een eigen weg waarover percelen van andere eigenaren en gebruikers bereikbaar zijn
Notweg (Amsterdam), een hiernaar vernoemde weg in de Amsterdamse wijk Osdorp